Пилипченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Пилипченко, Владимир Михайлович (1942—2011) — советский спортсмен и тренер по прыжкам на батуте.
 Пилипченко, Дмитрий Алексеевич (1906—1944) — Герой Советского Союза.